Сарај (, ) има више значења:

Основно значење:
 Сарај, историјски назив за дворац у областима које су биле под османском влашћу

Географске одреднице 
 Сарај, турски и историјски назив за Неродимље, летње боравиште српског краља Стефана Милутина
 Сарај (Скопље), насеље и седиште истоимене општине града Скопља, Северна Македонија
 Сарај (Скопље), општина града Скопља, Северна Македонија
 Сарај (Босиљово), насеље у општини Босиљово, Северна Македонија
 Сарај (тврђава), велики средњовековни град-тврђава, седиште Златне Хорде

Остало 
 Морис Сарај (1856—1929), француски генерал